Epping kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Epping, New South Wales, Parramatta, 
 Epping, Victoria, Victoria, Whittlesea,

Frankrike 

 Epping, Moselle – en kommun i departementet Moselle i regionen Lorraine

Storbritannien 

 Epping Forest (distrikt) – ett distrikt i grevskapet Essex
 Epping, England, ort i Essex, 
 Epping Upland – en by och en civil parish i Epping Forest i Essex i England

Se även
 Epping Forest – ett skog i Essex

USA 

 Epping, New Hampshire – en kommun (town) i Rockingham County i delstaten New Hampshire

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar